Poelifinario (vogel), fictieve vogel van Toon Hermans
 Poelifinario (cabaretprijs), prijs voor cabaretiers